Municipio de Clear Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clear Creek (condado de Drew, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Drew.
 Municipio de Clear Creek (condado de Hot Spring, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Clear Creek (condado de Sevier, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sevier.
 Municipio de Clear Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Henderson.
 Municipio de Clear Creek (condado de Huntington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Huntington.
 Municipio de Clear Creek (condado de Monroe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Clear Creek (condado de Jasper, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Clear Creek (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Clear Creek (condado de Keokuk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Keokuk.
 Municipio de Clear Creek (condado de Ellsworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellsworth.
 Municipio de Clear Creek (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Clear Creek (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.
 Municipio de Clear Creek (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.
 Municipio de Clear Creek (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de Clear Creek (condado de Cooper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cooper.
 Municipio de Clear Creek (condado de Vernon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Vernon.
 Municipio de Clear Creek (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.
 Municipio de Clear Creek (condado de Ashland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashland.
 Municipio de Clear Creek (condado de Warren, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Warren.